Forst puede hacer referencia a:
Forst, comuna suiza.
Forst, municipio del distrito de Altenkirchen, Alemania.
Forst, municipio en la región Eifel, Alemania.
Forst, municipio en la región Hunsrück, Alemania.
Forst, municipio del estado de Baden-Wurtemberg, Alemania.